Alps Hockey League – rozgrywki hokeja na lodzie w Europie
 American Hockey League – rozgrywki hokeja na lodzie w Ameryce Północnej